Artak Alek'sanyan – calciatore armeno
 Valeri Alek'sanyan – calciatore armeno

Pagine correlate
 Aleksanyan